La rue Catherine-de-La-Rochefoucauld est une voie du  de Paris, en France.

Situation et accès 
Longue de , orientée nord-sud, elle commence au 52,  rue Saint-Lazare et finit au 52, rue Jean-Baptiste-Pigalle. 

Elle est desservie, côté rue Saint-Lazare, par la ligne , aux stations Trinité - d’Estienne d’Orves et Saint-Georges, et, au nord, par les lignes , à la station Pigalle.

Origine du nom 
Elle porte le nom de Catherine de La Rochefoucauld, ancienne abbesse de l'abbaye de Montmartre de 1737 à 1760, sur les terrains de laquelle elle fut ouverte.

Historique 
La voie, qui existait déjà au  à l'état de chemin, est présente sur le Plan de Turgot sous le nom de « rue de la Tour-des-Dames ».

En 1790, une portion de cette voie prend le nom de « rue de La Rochefoucauld ».

En 2020, elle prend le nom de rue Catherine de La Rochefoucauld.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire 

  : hôtel particulier de madame de Sancy, dame d'honneur de l'impératrice Eugénie. Il fut la propriété du marchand d'art Charles Sedelmeyer qui installa sa galerie au  attenant.
  14 : musée Gustave-Moreau, dans la maison-atelier de l'artiste peintre.
 15 : le peintre Henri de Caisne est mort à cette adresse en 1852.
 17 : le peintre, dessinateur et sculpteur Charles Gir (1883-1941) et l'actrice Jeanne Fusier-Gir (1885-1973), son épouse, y vécurent.
 20 : le philosophe et orientaliste français Volney est mort à cette adresse en 1820.
  32 : le compositeur Olivier Métra y est décédé le  chez sa sœur. 
  58 : le photographe Robert Jefferson Bingham y installe en 1857 son nouvel atelier au cœur de la Nouvelle Athènes pour photographier les œuvres d'art. C'est aussi là que vivait, et est morte le , la comédienne Anaïs Fargueil.
  62 : domicile du sculpteur Louis L'Épine à l'époque de son mariage, en 1880.
  66 : ancien hôtel Rousseau, élevé en 1776 par l'architecte Pierre Rousseau, divisé en appartements, domicile de Victor Hugo à son retour d'exil de 1871 à 1873 et de l'animateur Stéphane Bern de 2005 à 2021. La façade sur rue porte le nom de l'architecte J. Henard et la date 1854.

Notes et références 

Catherine de La Rochefoucauld
Catherine de La Rochefoucauld